Moord op de Nijl, een misdaadroman van Agatha Christie uit 1937

Gebaseerd op dit boek:
Death on the Nile (1978), een film uit 1978, geregisseerd door John Guillermin
Death on the Nile (2004), een aflevering uit seizoen 9 van de serie Agatha Christie's Poirot
Death on the Nile (2022), een film uit 2022, geregisseerd door Kenneth Branagh